Андерс Якоб Бергстрём (; ) — шведский футболист, нападающий клуба «Мьельбю».

Клубная карьера 
Является воспитанником клуба «Карлскруна». В 2012 году в составе молодёжной команды клуба принимал участие в матчах шестого дивизиона Швеции. Год спустя Бергстрём начал взрослую карьеру за основную команду «Карлскруны» во втором дивизионе. В декабре 2014 года стал игроком «Роннебю». В сезоне 2016 года забил 31 мяч в 22 играх, а команда завоевала путёвку в третий дивизион.

В декабре 2017 года стал игроком «Мьельбю», подписав с клубом двухлетний контракт. В первом сезоне команда заняла первую строчку в турнирной таблице и вышла в Суперэттан. 30 марта 2019 года дебютировал за команду во втором по значимости дивизионе в игре с «Варбергом», появившись на поле в середине второго тайма.

В августе 2019 года перебрался в норвежский «Мьёндален». 1 сентября в домашней игре с «Молде» дебютировал в чемпионате Норвегии, появившись на поле в стартовом составе.

В январе 2020 года вернулся в «Мьельбю», по итогам предыдущего сезона вышедший в Алльсвенскан, подписав новый трёхлетний контракт с клубом. 15 июня 2020 года дебютировал за «Мьельбю» в чемпионате Швеции в игре первого тура с «Мальмё».

Клубная статистика

Примечания

Ссылки 
 Профиль игрока на lagstatistik.se

Футболисты Швеции
Игроки ФК «Карлскруна»
Игроки ФК «Мьельбю»
Игроки ФК «Мьёндален»